Peva pode ser:

 Peva - freguesia no concelho de Almeida, Guarda, Portugal
 Peva - freguesia no concelho de Moimenta da Beira, Viseu, Portugal.

Desambiguação